Государственный флаг Независимого государства Самоа (, ) — официальный символ Самоа, который был принят 24 февраля 1949 года как флаг Подопечной территории ООН, а с 1 января 1962 года стал флагом независимого государства. Флаг Самоа представляет собой красное полотнище с соотношением сторон 1:2 с верхней левой четвертью синего цвета, на которой изображены пять белых звёзд созвездия Южный Крест. С 17 декабря 1920 года по 4 июля 1997 года страна называлась Западное Самоа.

Прежние флаги 
До Первой мировой войны острова Самоа принадлежали Германской империи на правах колонии, поэтому флагом Самоа считался трёхцветный чёрно-бело-красный флаг с имперским германским орлом. Планировалось создать специальный флаг для Самоа как германской колонии, однако эти планы нарушила Первая мировая война: 29 августа 1914 году Германское Самоа было оккупировано новозеландцами и в 1919 году было присоединено к новозеландским владениям. Во время новозеландского правления на островах в качестве флага использовались полотнища синего (правительственный морской) и красного (гражданский морской) цветов с изображением флага Великобритании в верхней левой четверти. Новый флаг был утверждён только после Второй мировой войны.

Исторические флаги

См. также 
 Герб Самоа

Ссылки 
 Independent State of Samoa, Malo Sa'oloto Tuto'atasi o Samoa 
 Samoa. Worldstatesmen.org 

Государственные символы Самоа
Самоа